Чемпионат Европы по биатлону 1998 года (), ставший пятым по счёту, прошёл с 28 января по 1 февраля 1998 года в Минске, столице Белоруссии.

Среди женщин отличилась олимпийская чемпионка 1994 года в эстафете россиянка Надежда Таланова — она выиграла все 3 личные гонки. У мужчин во всех трёх личных гонках выиграл по медали латыш Илмарс Брицис — серебро и 2 бронзы.

Одновременно с взрослым турниром, проводились гонки среди юниоров.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей 
Взрослые

Юниоры

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1998. biathlon.life
 БИАТЛОН. «Спорт-Экспресс» 2.2.1998

Чемпионаты Европы по биатлону
1998 год в биатлоне
Международные спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 1998 году
Январь 1998 года
Февраль 1998 года
биатлон
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Международные соревнования по биатлону в Белоруссии